Salvador Bonavia i Flores (Barcelona, 1876 - Ídem, 1925), comediògraf i editor català
 Salvador Bonavia i Panyella (Barcelona, 1907 - Ídem, 1959), autor dramàtic, llibretista de revistes, impressor i editor català